Ваннер, Ванне́р (фр. Vannaire) — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор.
 Ваннер Кетрін — антрополог, релігієзнавець, історик. Дійсний член НТШ Америки.